La saison 2011-2012 du Championnat du Rwanda de football est la soixante-et-unième édition du championnat de première division au Rwanda. Les douze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique où ils s’affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l’extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est l'APR FC, triple tenant du titre, qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final avec deux points d’avance sur Police FC et trois sur Mukura Victory Sports FC. Il s’agit du treizième titre de champion du Rwanda de l’histoire du club.

L’équipe nationale des moins de 20 ans rejoint la compétition en début de saison, sous le nom d'Isonga FC.

Qualifications continentales 
Le champion du Rwanda se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2013 tandis que son dauphin obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2013.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}
 Espoir FC échappe à la relégation : Nyanza FC doit descendre en deuxième division après le choix de Rayon Sports FC de déménager à Nyanza.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Rwanda de football

Liens externes 
  Classements complets de la saison sur RSSSF

2011-2012
Rwanda
2011 au Rwanda
2012 au Rwanda